SBP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto San Luis Obispo County, San Luis Obispo (California), Stati Uniti